es un personaje ficticio Chino, dentro de la franquicia de videojuegos de lucha Tekken.

Análisis del personaje 
En cuanto a su estilo de juego, como personaje, son característicos en Feng Wei los golpes rápidos, con lentas pero poderosas patadas, y en algunas combinaciones pesadas embestidas que son excelentes para castigar al oponente, sin darle opción a contraatacar. Los recién llegados a Tekken como jugadores novatos tenderán a elegirlo debido a que la mayoría de sus golpes más poderosos son de fácil realización. Es decir, son ataques fáciles pero poderosos. 

Cabe señalar además que dentro del estilo del personaje, se han añadido combinaciones más características de personajes más antiguos dentro de la saga Tekken. Esto hace referencia a sus combinaciones similares al movimiento denominado Reversal. El Reversal es una técnica de contraataque que para el golpe del rival y realiza una llave que le quita automaticaticamente energía, Esta es una de las combinaciones más peligrosas del juego, ya que un jugador experto podría llegar a ser intocable si domina tal técnica y encima restar energía al oponente, ganando el combate sin que el rival pudiera siquiera llegar a dar un golpe. Es asimismo una técnica que ha aparecido a lo largo de la saga Tekken, pero solo para determinados personajes. 

No obstante, tanto el Reversal como sus variantes implican que es una técnica sujeta a un alto nivel de juego, que para un jugador intermedio no es de fácil realización en un combate, ya que requiere una sincronización casi perfecta entre el movimiento y el golpe del rival (y no todos los golpes, sólo los de algún tipo determinado. Un Reversal normal para golpes y resta energía, pero solo cuando conecta con ataques que se sitúan a la altura de Ataque Alto o Ataque Medio, con lo que un Ataque Bajo golpeará siempre aunque la realización del Reversal sobre ese ataque sea perfecta). Y en todo caso, en el caso del personaje de Feng Wei no es una técnica de Reversal propiamente dicha, es decir, se trata de una variante similar. Incluso podría decirse que se parece a la técnica denominada Parry (es decir, Parada o Desviación), que del mismo modo que un Reversal para el golpe del oponente, pero que a diferencia de este la desviación del golpe no resta energía del rival, siendo de bastante menor utilidad (no obstante lo deja en una posición de desventaja, a merced de otros golpes que se realicen posteriormente).

En el caso de Feng Wei, una de estas combinaciones (similares al Reversal) es la denominada "Shifting Clouds" (traducido como "Nubes Cambiantes"), un movimiento que bloquea unos tipos determinados de golpes y luego permite responder con un contraataque, mientras al mismo tiempo Feng Wei realiza un desplazamiento y se mueve hacia adelante o atrás. Pero esta técnica en definitiva es una variación de la técnica del Reversal (aunque Feng Wei también posee otro tipo de Reversal, pero que sólo vale contra determinados golpes). 

En resumen, decir que, a pesar de todo, estas técnicas no las poseen todos los personajes, sino algunos determinados, sobre todo los más veteranos de la saga Tekken (tres ejemplos; Nina Williams, Paul Phoenix y Wang Jinrei, los cuales poseen la variante de Reversal normal, las más clásica pero no obstante la más efectiva). Nótese que el reversal no es infalible, jugadores más experimentados al enfrentar a algún amante de hacer reversals tenderán a golpear bajo e incluso podrán realizar el "chicken" cuya animación es similar a la que aparece al escapar de una agarrada con la diferencia que se realiza además un puño que produce poco daño a quien realizó la reversal, el parry no presenta esta desventaja del chiken.

Otros personajes en todo caso poseen variantes de ejecución y realización similar, o que requieren de situaciones o diferentes tipos de golpes del rival para realizarse con éxito. En el caso de Feng Wei, su poder ofensivo es demasiado alto para tenerlo en cuenta, y al no ser una técnica Reversal normal, requiere aún más precisión y tener en cuenta más factores para realizarla.

Historia

Personalidad 
Feng Wei es un artista marcial despiadado y frío. Feng tiene ansias de poder y lucha, lo que puede verse como una fuerza y una debilidad, ya que si bien era lo suficientemente hábil como para ser el mejor de su clase, su mayor defecto es que su adicción y su impulso impulsivo de comenzar a pelear finalmente consiguieron lo mejor de él, lo que le hizo asesinar a su maestro después de que lo regañó por pelear fuera del dojo.En si esté personaje busca convertirse en el luchador más fuerte del mundo, y no teme mostrar todo su poder contra cualquier oponente que se interponga en su camino, y ha destruido muchos dojos alrededor de Asia y herido a muchos grandes maestros y personas inocentes a su paso para obtener lo que desea "Conquistar todos los estilos del mundo". También parece odiar a las personas débiles, como le dice a Asuka, "los débiles no merecen vivir", cuando responde al por qué atacó a su padre.

A pesar de esto, Feng tiene un vago sentido del honor, ya que acepta la derrota, cuando Wang lo derrota en el modo Arcade Story. En lugar de recuperarse y tratar de matarlo como lo hizo con su maestro, Feng se inclinó ante él en señal de respeto y aceptación del hecho de que fue derrotado por unos de los boxeadores más habilidosos de China. Aunque Feng es propenso a actos maliciosos, no es estrictamente diabólico (a diferencia de Kazuya o Bryan, por ejemplo), ya que simplemente desea ser el más fuerte; los que no se interponen directamente entre él y su objetivo, por lo general, no le preocupan, y no tiene ningún deseo de dominar el mundo.

Apariencia física 
Feng es un hombre alto y complexión muy musculosa es de origen chino y lleva una larga trenza negra. Sus cejas pobladas y arqueadas lo hacen parecer bastante mezquino. Su rostro, que sigue la misma idea, tiene rasgos duros que lo convierten en un personaje impresionante. Se aprecian leves cicatrices en su rostro y en su pecho. El atuendo principal de Feng usa símbolos chinos, recordando así sus orígenes asiáticos.

Tekken 5 
Feng Wei era un practicante de artes marciales chinas estilo Shaolin Quan Fa (kung fu muy tradicional, conocido siglos después como kenpō por los japoneses). Era un seguidor del estilo denominado «Puño Divino». Con solo 20 años, Feng ya era el mejor estudiante de su dojo.

Feng era un luchador incansable. Deseaba demostrar sus habilidades contra otros artistas marciales, lo cual rompía con las reglas de su dojo. Cuando su maestro se enteró, expulsó a Feng de su dojo; pero este respondió retándole y matándolo. 

Ahora Feng busca los pergaminos secretos del estilo Puño del dragón, o Shinken, robados años atrás por el clan Mishima. En su búsqueda atacó y saqueó numerosos dojos en China y Japón (incluyendo allí el Dojo de la familia Kazama, perteneciente al padre de Asuka Kazama), sin éxito. Al convocarse el V Torneo del Rey del Puño de Acero, Feng decide participar con el objetivo de conseguir el suficiente apoyo económico para hallar los pergaminos sagrados.

Tekken 6 
Feng es derrotado por el maestro Wang Jinrei en el pasado torneo; Feng sintió una conexión inmediata entre Wang y su difunto maestro.

Feng asalta los archivos de la Mishima Zaibatsu esperando encontrar los pergaminos Shinken. Sin embargo, lo que halló no se parecía a lo que él esperaba. En el pergamino solo estaba escrita una misteriosa frase: «quien venza a los demás estilos de lucha y los haga para sí, se convertirá en un guerrero superior a todos los hombres: el Dios Dragón».

En vista de cumplir con la profecía de los pergaminos, Feng viajó por todo el mundo desafiando a toda clase de artistas marciales. Esto fue así hasta que oyó que se iba a celebrar el nuevo VI Torneo del Rey del Puño de Acero.

Tekken 7 
Feng Wei siempre había respetado lo que estaba escrito en el pergamino del Puño Divino: «Derrota a todos los otros maestros y conquista sus estilos; el guerrero perfecto trascenderá sobre todo para convertirse en el Dios Dragón». Habiendo peleado contra maestros de muchos estilos diferentes, Feng retornó al campo de entrenamiento de su infancia para continuar su intenso régimen de entrenamiento. Hasta que un día, una visita inesperada apareció ante Feng: un hombre misterioso que exudaba fortaleza. Cuando el hombre le dejó en claro que su deseo era pelear, Feng no tenía motivos para rechazar la propuesta.

Aceptó el desafío de su oponente en silencio, y se preparó para la batalla.

Curiosidades 

 El nombre de Feng Wei escrito en chino como (馮 威 / 冯 威Féng Wēi ), donde en (馮 / 冯Féng ) es el apellido, y (威Wēi ) es su nombre de pila. Actualmente es el único personaje chino (con un nombre chino) en la serie Tekken que no tiene un nombre doble.
 Feng Wei usa anillos de hierro alrededor de sus muñecas. Es más probable que esto agregue peso a sus brazos para aumentar la resistencia, así como proporcionar defensa contra los oponentes,estos se utilizan principalmente en los estilos de artes marciales Hung Gar y Yau Kung Mun . También han aparecido en varias culturas populares como la película Drunken Master de Jackie Chan y Kung Fu Hustle de Stephen Chow,En Kung Fu Hustle , son utilizados por un practicante de Hung Gar y en la serie de dibujos animados Avatar: The Last Airbender , el estilo Earthbender se basa en Hung Gar.
 El estilo de meditación de Feng en su final de Tekken Tag Tournament 2 es una referencia directa a la película china de artes marciales Drunken Master , en la que el personaje Wong Fei-hung (interpretado por Jackie Chan) se ve obligado a hacer una técnica similar en su entrenamiento.
 Debido a su apariencia y estilo de lucha, el diseño de Feng puede basarse en Retsu Kaioh de la serie de manga / anime, Grappler Baki .
 Feng es similar, y ha sido comparado con Gato (de la serie Fatal Fury de SNK Playmore y la serie King of Fighters ), que también lucha con las artes marciales chinas.
Además, el diseño de Gato también se basa en Retsu Kaioh de Grappler Baki . 
 Feng Wei también muestra similitudes con el Raoh de Hokuto no Ken ; Ambos prodigios del Kenpo chino y ambiciosos hasta el punto de asesinar a su propio maestro, buscando una mayor fuerza.

Tekken 5 :

 Feng Wei se puede personalizar para parecerse a Guan Yu (關 羽 / 关 羽 Guān Yǔ) del período de los Tres Reinos durante la China imperial y la novela Romance of the Three Kingdoms de Luo Guanzhong .
 El hecho de que Feng atacó el dojo del padre de Asuka podría ser una referencia sutil a la famosa película Fist of Fury de Bruce Lee , excepto a la inversa: el artista marcial chino es el villano y los japoneses son las víctimas en este caso.

Tekken 6 :

 Feng Wei se puede personalizar para parecerse a Lu Bu (que también es del período de los Tres Reinos durante la novela Imperial China y el Romance de los Tres Reinos ), Sun Wukong (conocido como el rey mono en la mitología china y también conocido como Son Gokuu en japonés en ' yomi), Kilik de la serie Soulcalibur de  Namco y Vega de la serie Street Fighter .
 En el caso de Lu Bu, Feng Wei incluso tiene una técnica en su conjunto de movimientos que lleva su nombre, pero solo en las versiones en inglés ya que el mismo movimiento se nombra de manera diferente en japonés.

Tekken Tag Tournament 2 :

 En Ghost Battle, hay un fantasma Feng / Leo del jugador japonés profesional Yuu. Esto es probable porque Yuu usa Feng y fue el segundo lugar finalista en la Final del Campeonato Global Tekken 6 .

Tekken 7 :

 En el final de Asuka Kazama, Lili pronunció el apellido de Feng Wei correctamente (se pronuncia como "Fuh-ng").

Otro:

 En Tekken: Blood Vengeance , el expediente de Feng se ve brevemente (identificado incorrectamente como Nina Williams ) cuando Anna Williams abre un archivo que contiene expedientes de varios personajes de interés.

Referencias 
 
 
 

Personajes de Tekken
Chinos ficticios